Дехрадун:

 Дехрадун — город на севере Индии (столица штата Уттаракханд).
 Дехрадун — округ в индийском штате Уттаракханд в регионе Гархвал.